Gallican est un adjectif ou un nom commun ou un nom propre qui peut se référer à :

Musique
Chant gallican, chant liturgique en Gaule romaine

Religion 
Rite gallican, un rite liturgique originaire de Gaule
Gallican, adepte du Gallicanisme

Texte 
Psautier gallican, une version latine du livre des Psaumes

Géographie 
La Gaule
La Gaule romaine

Saints chrétiens

Saint catholique et orthodoxe
 Gallican  (), ou Gallicanus, septième archevêque d'Embrun dans le comté de Nice

Saint orthodoxe
 Gallican II (), ou Gallicanus, neuvième archevêque d'Embrun dans le comté de Nice

Voir aussi 

 Église gallicane